Die Saison 1966/67 der mexikanischen Segunda División war die 17. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CF Laguna wurde ersetzt durch den am Ende der letzten Erstliga-Saison abgestiegenen CD Zacatepec.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1966/67 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle. 

Der Club Deportivo Texcoco konnte in der gesamten Spielzeit nur eine einzige Begegnung für sich entscheiden. Es war der 1:0-Heimsieg gegen Deportivo Tepic am letzten Spieltag. Bis dahin hatte die Mannschaft nur einen einzigen Punkt (0:0 im Heimspiel gegen den Orizaba FC am 12. Spieltag) erzielt. Alle anderen 28 Begegnungen wurden verloren und auswärts blieb die Mannschaft ohne einen einzigen Punktgewinn.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1966/67 bei RSSSF

Fußballsaison 1966/67
1966